Ловце — село в окрузі Комарно Нітранського краю Словаччини.
 Вельке Ловце — село в окрузі Нові Замки Нітранського краю Словаччини.